een natuurreservaat
 een biosfeerreservaat
een woonplaats voor de oorspronkelijke bevolking van een land, zie reservaat (mensen)
een indianenreservaat
een Bantoestan of thuisland in Zuid-Afrika
Uitgeverij Reservaat, een kleine literaire uitgeverij